

Codici 
 MHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Musha (Gibuti)

Sigle 
 MHI – Mitsubishi Heavy Industries